LISA может означать:

 Laser Interferometer Space Antenna — планируемый совместный космический эксперимент НАСА и Европейского космического агентства по исследованию гравитационных волн.
 Localization Industry Standards Association — ассоциация компаний, действующих в областях глобализации и локализации.
 Lisa — постапокалиптическая ролевая видеоигра 2014 года.
 Apple Lisa — компьютер фирмы Apple.
 LiSA — японская певица, сценический псевдоним LiSA — акроним Love is Same All.

См. также 
 Лиза
 Лиса